Daspletosaurus (însemnând „șopârlă înspăimântătoare”) a fost un gen de dinozaur tyrannosaurid care a trăit în America de Nord între 77 și 74 de milioane de ani, pe durata Cretacicului Superior. Genul Daspletosaurus conține două specii. Fosilele speciei tip mai timpurie, D. torosus, au fost găsite în Alberta, în timp ce fosilele speciei secundare de mai târziu, D. horneri, au fost găsite doar în Montana. Unei a treia posibilă specie, localizată tot în Alberta, îi este așteptată identificarea formală.

Daspletosaurus este înrudit îndeaproape cu tyrannosaurid-ul mai mare și mai târziu, Tyrannosaurus rex. Ca cele mai multe tyrannosauride, Daspletosaurus a fost un prădător biped echipat cu zeci de dinți mari și ascuțiți

Daspletosaurus avea brațele mici, tipice pentru tyrannosauride, deși erau proporțional mai lungi decât ale celorlalți membri ai familiei tyrannosauridae.

Descriere 
Chiar dacă, după standardele moderne, este reprezentat un prădător foarte mare, Daspletosaurus nu a fost cel mai mare tyrannosaurid. Adulții puteau ajunge la dimensiunea de 8-9 metri lungime, de la bot până la coadă. Masa este estimată ca fiind de 2,5 tone, dar și între 1,8 și 3,8 tone.

Referințe

Legături externe
 Discussion and specimen list  at The Theropod Database.
 Skull image of the Dinosaur Park Formation Daspletosaurus at The Graveyard.

Tyrannosauridae
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din America de Nord